Sezona Formule 1 2001 je bila dvainpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 4. marca 2001 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 14. oktobra 2001 s sedemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva 

Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2001.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva 

2001
2001 v športu